Szad ál-Síb (1990. február 19. –) katari válogatott labdarúgó, az asz-Szadd kapusa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Szad ál-Síb Dohában született, Katar fővárosában 1990-ben és az asz-Szadd al-Katari csapatban kezdte meg labdarúgó pályafutását 2002-ben. 2008-ra felkerült az első csapat keretéhez. 2011. november 5-én az AFC-bajnokok ligája döntőjében a dél-koreai Jeonbuk Hyundai Motors ellen nem ő védett, de csapata 2–2-es rendes játékidő után, büntetőkkel 2–4 arányban diadalmaskodni tudott. Eddig összesen 4 alkalommal nyerte meg a katari bajnokságot.

A válogatottban 
Első ismert mérkőzése a katari válogatottban 2009. december 30-án volt, amikor 1–0-ra vereséget szenvedett Észak-Koreától. Első nagyobb szereplése a 2017-es Öböl-kupán volt, amelyen ő számított hazája első számú kapusának. A 2019-es Ázsia-kupa legjobb hálóőrének elismeréseként megkapta a torna Arany kesztyűjét. Emellett a döntőben 3–1-re legyőzték Japánt. Ezen az egy meccsen kapott egy gólt az egész esemény alatt. 

Részt vett a 2019-es Copa Américán, ahova Katar, mint meghívott vendég jutott ki és a "B" csoport utolsó helyén zártak egy döntetlennel és három vereséggel. 2022-ben a nemzeti gárda, rendező országként indulhatott a világbajnokságon, amelyen történetük során első alkalommal vettek részt. A torna első nyitó- és egyben csoportmérkőzésen, 2022. november 20-án Ecuador ellen védett és a kapitányi karszalagot is viselhette. A találkozó 0–2-es vereséggel zárult. A többi összecsapáson klubtársa, Mesál Barsam kezdett. Végül az "A" jelű kvartett utolsó helyén rangsoroltak.

Statisztikái

A válogatottban

Jegyzetek

További információk 

1990-ben született személyek
Katari labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek